Westinghouse Works, 1904 é uma colecção de 21 curtas metragens de 3 minutos cada.

Filmes
Assembling a generator, Westinghouse works 
Assembling and testing turbines, Westinghouse works
Casting a guide box, Westinghouse works
Coil winding machines, Westinghouse works
Coil winding section E, Westinghouse works
Girls taking time checks, Westinghouse works
Girls winding armatures
Panorama exterior Westinghouse works
Panorama of Machine Co. aisle, Westinghouse works
Panorama view street car motor room
Panoramic view aisle B, Westinghouse works
Steam hammer, Westinghouse works
Steam whistle, Westinghouse works
Taping coils, Westinghouse works
Tapping a furnace, Westinghouse works
Testing a rotary, Westinghouse works
Testing large turbines, Westinghouse works
Welding the big ring
Westinghouse Air Brake Co. Westinghouse Co. works (casting scene)
Westinghouse Air Brake Co. Westinghouse Co. works (moulding scene)
Westinghouse Air Brake Co. Westinghouse works

Ligações externas

Filmes dos Estados Unidos de 1904
Filmes preservados no National Film Registry